Oberlindober ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Oberlindober, deutscher Filmproduzent (Stoßtrupp 1917)
 Hanns Oberlindober (1896–1949), deutscher Politiker der NSDAP
 Therese Oberlindober (1894–1927), deutsche Malerin des Expressionismus, siehe Therese von der Vring

Siehe auch:
 Private Landbrauerei Schönram Alfred Oberlindober jun. e.K., eine seit 1780 bestehende Brauerei in Schönram, Gemeinde Petting, Bayern